Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Gustafsson che ha battuto in finale Tomás Carbonell 5-7, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Aleksandr Volkov (primo turno)
 Magnus Gustafsson (campione)
 Magnus Larsson (quarti di finale)
 Jordi Arrese (semifinali)

 Christian Bergström (quarti di finale)
 Guillermo Pérez Roldán (semifinali)
 Arnaud Boetsch (quarti di finale)
 Renzo Furlan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1992
ATP Tour 1992